Università statale di Krasnojarsk
 Università medica statale di Krasnojarsk
 Università pedagogica statale di Krasnojarsk